Nasó (cognom)
 Publi Nasó, qüestor el 44 aC 
 Antoni Nasó, tribu militar el 69
 Quint Voconi Nasó, magistrat romà